El corriol mongol
(Charadrius mongolus) és una espècie d'ocell de la família dels caràdrids (Charadriidae) que habita aiguamolls, platges, llacs i estepes asiàtiques a l'est de Sibèria fins a Kamtxatka i les illes del Comandant, oest d'Alaska, muntanyes del Pamir, Turquestan, nord del Kazakhstan, nord de l'Índia i oest de la Xina. En hivern habita les costes d'Àfrica Oriental, Àsia Meridional, Indonèsia i Austràlia.

Referències 

Charadrius